

Geografia
Antartide
Scoglio Collins – scoglio dell'arcipelago Windmill

 Stati Uniti d'America
 Collins – città della Contea di Tattnall, Georgia
 Collins – città della Contea di Story, Iowa
 Collins – città della Contea di Covington, Mississippi
 Collins – villaggio della Contea di St. Clair, Missouri
 Collins – città della Contea di Erie, New York

Persone

Altro
6471 Collins – asteroide della fascia principale
Collins – tipologia di bicchiere
Cratere Collins – cratere lunare
Collins English Dictionary – dizionario della lingua inglese